Das schönste im Leben – czwarta płyta zespołu Die Flippers, wydana w roku 1975.

Lista utworów

Albumy Die Flippers
Albumy muzyczne wydane w roku 1975